matka – nazwa podstawowej relacji w rodzinie
 matka chrzestna
 matka chrzestna statku
 matka zastępcza (surogatka)
 matka-Polka
 matka-bohater

W religii:
 Matka Boża (Boska)
 matka przełożona (zakonnic)
 Matka Teresa z Kalkuty
 Matka Meera

W literaturze:
 Matka – powieść Maksyma Gorkiego
 Matka królów – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1883
 Matka – powieść Ignacego Maciejowskiego z 1897
 Matka odchodzi – tomik poezji Tadeusza Różewicza z 1999
 Matka Spartanka. Opera we 3 aktach – opera Franciszka Dionizego Kniaźnina
 Matka Królów – powieść Kazimierza Brandysa
 Matka – dramat Witkacego

W malarstwie:
 Matka Whistlera -  obraz olejny amerykańskiego malarza Jamesa McNeilla Whistlera

W filmie:
 Matka – film z 1926 roku w reżyserii Wsiewołoda Pudowkina
 Matka – film z 1955 roku w reżyserii Mark Donskoj
 Matka Królów – film z 1982 roku w reżyserii Janusza Zaorskiego
 Matka – film z 2009 roku w reżyserii Bonga Joon-ho
 Matka – film z 2014 roku w reżyserii Lee Mackintosha Jonesa

W geografii:
 Matka − wieś w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Lüganuse.
 Matka – kanion w Macedonii Północnej

Królowa matka:
 królowa matka pszczół
 królowa matka w państwach o ustroju monarchicznym

Schronisko:
 schronisko turystyczne Matka w Macedonii

Zobacz też 

 mama
 mamka
 matrylinearność
 matrylokalność
 serce matki – ujednoznacznienie